Gagok-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gagok-myeon, Danyang-gun, socken i Danyang-gun, Norra Chungcheong, 
 Gagok-myeon, Samcheok, socken i Samcheok, Gangwon,